Добра Вода може да се односи на:

 Добра Вода (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Добра Вода (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Република Србија
 Добра Вода (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора
 Добра Вода (Бенковац), насељено место града Бенковца, Далмација, Република Хрватска
 Добра Вода (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Добра Вода (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија
 Добра Вода (Чаглин), насеље у општини Чаглин, код Славонске Пожеге, Славонија, Република Хрватска
 Добра Вода (Трнава), насеље у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република
 Добра Вода (Пелхримов), насеље у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република

или

 Манастир Добра Вода или Петровица, рушевине средњовековног манастира код Клине, Србија